Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Katerina Maleeva 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (campionessa)
 Katerina Maleeva (finale)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Assente
 Amy Frazier (quarti di finale)

 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (secondo turno)
 Katia Piccolini (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1991